Cassandra Guilaine (1999-), twirleuse française.
 Jean Guilaine (1936-), préhistorien français.

Voir aussi 
 
 
 Jean-Adam Guilain (vers 1680 - † après 1739), organiste, claveciniste et compositeur allemand.